Alexīs Alexiou – allenatore di calcio ed ex calciatore greco, difensore
 Charis Alexiou – cantautrice greca
 Elli Alexiou – scrittrice greca
 Giannis Alexiou – calciatore greco, difensore